Йоан може да се отнася за:
 Йоан – мъжко име
 Йоан Кръстител
 Йоан – източноримски военачалник
 Йоан Екзарх – средновековен български писател
 Йоан Богослов – един от учениците на Христос
 Йоан Владимир – сръбски княз на княжество Дукля, обявен след смъртта си от православната църква за светец.
 Йоан Златоуст – християнски светец
 Йоан Филопон – византийски философ от 5 век.
 Йоан Кападокийски – константинополски патриарх
 Йоан Дамаскин – християнски богослов
 Йоан III Ризокоп – екзарх на Равена
 Йоан Малала – византийски хроникьор
 Йоан Скилица – византийски летописец от края на 11 век
 Йоан Кукузел – български светец, църковен певец и композитор
 Йоан от Дуръс – граф на Гравина и на Алба (1315), хрецог на Дуръс (1332 – 1336), принц на Ахая (1318 -1333) и господар на Кралство Албания.

Византийски императори 
 Йоан I Цимиски
 Йоан II Комнин
 Йоан III Дука Ватаци
 Йоан V Палеолог
 Йоан VI Кантакузин
 Йоан VII Палеолог
 Йоан VIII Палеолог

Римски папи 
 Йоан I (папа)
 Йоан II (папа)
 Йоан III (папа)
 Йоан IV (папа)
 Йоан V (папа)
 Йоан VI (папа)
 Йоан VII (папа)
 Йоан VIII (папа)
 Йоан IX
 Йоан X
 Йоан XXIII
 Йоан XXIII (антипапа)